Koninklijk kasteel (Ardenne), Koninklijk kasteel van Ardenne in België
Koninklijk kasteel van Ciergnon, Koninklijk kasteel van Ciergnon in België
Koninklijk kasteel (Collioure), Koninklijk kasteel van Collioure in Frankrijk
Kasteel van Laken, Koninklijk kasteel van Laken in België
Koninklijk kasteel (Wawel), Koninklijk kasteel van Wawel in Polen
Koninklijk Kasteel (Warschau), Koninklijk Kasteel in Warschau in Polen
Windsor Castle, Koninklijk kasteel van Windsor in Engeland